Solarisatie (fotografie), het effect van toonomkering door overbelichting gedurende het fotograferen
 Pseudo-solarisatie, ook wel Sabattier-effect, beeldomkering bij filmontwikkeling
 Solarisatie (natuurkunde), het (tijdelijk) verkleuren van materie onder invloed van elektromagnetische straling
 Bodemsolarisatie, het gebruik van zonkracht om plantengroei te bevorderen